Хан Григорий Анисимович () — советский учёный в области горного дела. Доктор технических наук (1964), профессор (1968).

Биография 
Родился 28 февраля 1900 года на территории нынешней Амурской области.

В 1917—1918 годах — слесарь депо железнодорожной станции Зима. С 1919 года — участник Гражданской войны на Дальнем Востоке. В 1923—1925 годах — техник коммунального хозяйства в Чите.

В 1930 году окончил Московскую горную академию. В 1930—1931 годах — начальник строительства обогатительной фабрики на Дальнем Востоке. С 1931 года — доцент в Московском институте цветных металлов.

В 1960—1971 годах — профессор Московского института стали и сплавов. В 1971—1974 годах — профессор Магнитогорского горно-металлургического института.

В 1974—1979 годах — профессор кафедры обогащения полезных ископаемых Криворожского горнорудного института.

Умер 24 декабря 1986 года.

Научная деятельность 
Специалист в области обогащения полезных ископаемых. Автор более 100 научных трудов.

Научные труды 
 Автоматизация обогатительных фабрик / , 1974;
 Опробование и контроль технологических процесов обогащения: учебник для вузов по специальности «Обогащение полезных ископаемых» / , 1979;
 Флотационные реагенты и их применение / , 1986.

Источники 
 
 Хан Григорій Онисимович // Професори КГРІ-КТУ / Кривий Ріг: Видавничий дім КНУ, 2012. — 190 с. — С. 149. ISBN 978-966-2775-04-4.

Участники Гражданской войны в России (красные)
Учёные:Горное дело
Авторы учебников